Уго Штраус (, ) — немецкий гребец, чемпион летних Олимпийских игр 1936 года в двойках распашных без рулевого вместе с Вилли Айххорном.

Биогарфия 
Вместе с Вилли Айххорном стал чемпионом Германии в 1935 году, а на домашней Олимпиаде 1936 года с ним же — олимпийским чемпионом (с результатом 8:16,1). В 1938 году вместе с партнером стали вторыми в чемпионате Германии.

Уго был основателем гребного клуба «Маннхаймер РК» при котором действовал каток. Именно это стало толчком для основания ХК «Маннхаймер».

Во время Второй мировой войны служил в штандарте (полка) СС «Тюрингия». Погиб на Восточном фронте.

Примечания

Ссылки 
 Досье на сайте sports-reference 
 Чемпионы Германии по академической гребле

Гребцы (академическая гребля) Германии
Олимпийские чемпионы от Германии
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Чемпионы летних Олимпийских игр 1936 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1936 года
Чемпионы Германии по академической гребле
Погибшие в боях Великой Отечественной войны